Federico II de Hesse-Kassel (en alemán: Friedrich II. von Hessen-Kassel; Kassel, 14 de agosto de 1720-ibidem, 31 de octubre de 1785) fue landgrave de Hesse-Kassel de 1760 a 1785.

Era hijo del landgrave Guillermo VIII de Hesse-Kassel y de Dorotea Guillermina de Sajonia-Zeitz. Durante su gobierno, el landgraviato disfrutó de tiempos de prosperidad económica y cultural. Pese a su conversión al catolicismo, Hesse-Kassel permaneció calvinista.

Primeros años 
Federico fue enviado a realizar sus estudios a Suiza, donde viviría en Ginebra y posteriormente en Lausana. Durante la guerra de sucesión austríaca, se alistó al lado del emperador Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico.

Matrimonios y conversión religiosa 
En 1740 se casó con la princesa María de Gran Bretaña, la hija del rey Jorge II de Gran Bretaña.

En 1749 renunció a su confesión calvinista y se convirtió al catolicismo. Su conversión le atrajo graves consecuencias. Su esposa le abandonó y se llevó a sus hijos a Dinamarca. A ella no la volvería a ver, mientras que no pudo encontrarse con sus hijos hasta 1782. Sus tres hijos crecieron alejados de él, serían educados en la confesión protestante, y se casarían con princesas danesas. Contrajo segundas nupcias con la princesa Felipa de Brandeburgo-Schwedt, hija del margrave Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt y de Sofía Dorotea de Prusia, con la cual no tuvo descendencia.

Su padre, Guillermo VIII, le hizo firmar el "Acta de Aseguración", por el que el calvinismo seguiría siendo la religión oficial de Hesse-Kassel.

Participó en la guerra de los Siete Años con el ejército prusiano hasta 1760, fecha en la que sucedió a su padre en el gobierno.

Landgrave 
En 1773, una vez que su primera esposa había fallecido, Federico se casó con Felipa de Brandeburgo-Schwedt en Berlín.

Federico se dedicó a la instalación de industrias en Hesse-Kassel, así como instituciones culturales. En 1777 fundó la Academia de Artes. En 1779 creó el Fridericianum, el primer museo en su tipo en Europa, por ser de libre acceso al público.

Para financiar sus proyectos, Federico II utilizó a su ejército como mercenarios de otras naciones, en especial de Inglaterra, y tropas de Hesse-Kassel combatieron en la guerra de independencia de los Estados Unidos (los llamados hessianos). Por ello recibió ciertas críticas.

Falleció en 1785, víctima de apoplejía. Es el único gobernante de Hesse-Kassel que no fue sepultado en la Iglesia de San Martín de Kassel, sino en una iglesia católica que él mismo mandó construir.

Fue sucedido por su hijo mayor, Guillermo, quien sería el único de sus hijos en regresar a Hesse-Kassel, y además heredaría el principado de Hanau, cuyo último gobernante había muerto sin descendencia, pero se había negado a dejar el territorio en manos de Federico por la religión católica de este.

Hijos 
En su matrimonio con María de Gran Bretaña tuvo cuatro hijos varones:
 Guillermo (1741-1742).
 Guillermo (1743-1821), landgrave de Hesse-Kassel y primer príncipe elector de Hesse.
 Carlos (1744-1836).
 Federico (1747-1837).

Referencias 
 

Federico 02
Federico 02 Hesse-Kassel
Miembros de la Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas
Nacidos en Kassel
Grandes maestres de la Orden del León dorado
Conversos al catolicismo desde el calvinismo